Lukian ist der Name folgender Personen:

 Lukian von Samosata (um 120 – nach 180), antiker Satiriker
 Lukian von Beauvais († 290), christlicher Märtyrer
 Lukian von Antiochia (um 250–312), antiker Theologe

Siehe auch:
 Lucian (Begriffsklärung)
 Luzian
 Lukianische Gattung, siehe Totengespräche